Miejscowości w Polsce:
 Besiekierz Nawojowy
 Besiekierz Rudny